Тапас:

 Тапас — в індійських релігіях прояв аскетизму та пов'язаного з ним духовного екстазу.
 Тапас — іспанська закуска, що подається до пива і вина.